Сезон 1997 года чемпионата мира по ралли — 25-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя четырнадцать этапов, стартовал 19 января в Монако и завершился 25 ноября в Великобритании.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-20

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1997 год в автоспорте
Сезоны WRC